Heinrich Brunhart ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brunhart (Politiker, 1857) (1857–1935), liechtensteinischer Politiker
 Heinrich Brunhart (Politiker, 1902) (1902–1950), liechtensteinischer Politiker